Синицыно (до 1948 — Сормула, ) — посёлок в Красносельском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Название 
Топоним Сормула в дословном переводе означает Пальцево. 

Зимой 1948 года деревне было присвоено переводное наименование Пальцево, которое вскоре было изменено на Синицино. Новое название было образовано от фамилии погибшего воина, о котором не известно практически ничего.

Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревня Сормула входила в состав волости Муолаа Выборгской губернии Финляндской республики.
 
С 1 января 1940 года по 31 декабря 1944 года — в составе Пихлайненского сельсовета Раутовского района. 

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года — финская оккупация. 

С 1 января 1945 года — в составе Алакусского сельсовета Раутовского района.

С 1 октября 1948 года — в составе Климовского сельсовета Сосновского района.

С 1 января 1949 года учитывается административными данными, как деревня Синицыно. С 1 ноября 1949 года — в составе Красносельского сельсовета.

С 1 декабря 1960 года — в составе Правдинского сельсовета Рощинского района.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

В 1965 году население посёлка составляло 108 человек.

Согласно данным 1966 года посёлок Синицыно входил в состав Правдинского сельсовета.

Согласно данным 1973 и 1990 годов посёлок Синицыно входил в состав Красносельского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Синицыно Красносельской волости проживали 5 человек, в 2002 году — 8 человек (русские — 87 %).

В 2007 году в посёлке Синицыно Красносельского СП проживали 6 человек, в 2010 году — 9 человек.

География 
Посёлок расположен в восточной части района близ автодороги  (часть ) «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией).

Расстояние до административного центра поселения — 5 км. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Кирилловское — 22 км. 

Посёлок находится на западном берегу озера Вишнёвское.

Демография

Улицы 
Дачная, Нагорная.

Садоводства 
Логоваз Санкт-Петербург

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)